Мария Изаура Перейра де Кейрос (; 26 августа 1918,  — 29 декабря 2018, там же) — бразильский социолог.

Биография 
Окончила Университет Сан-Паулу (1951). Защитила докторскую диссертацию в L'École pratique des hautes études (EPHE; Париж, 1956) под руководством Роже Бастида. В дальнейшем тесно сотрудничала с Роже Бастидом, выступала с ним в соавторстве, работала в русле его идей о роли воображения, праздника и праздничного экстаза, мессианизма в традициооной и современной культуре. Сотрудничала также с Альфредом Метро. Основала при университете Сан-Паулу Центр исследований села и города, который возглавила. Приглашённый профессор во Франции, Бельгии, Канаде, Сенегале. С 1990 — почётный профессор Университета Сан-Паулу.

Избранные труды 
 Священная война в Бразилии/ A Guerra Santa no Brasil: o movimento messiânico no Contestado (1957, по материалам диссертации)
 Социология и фольклор/ Sociologia e folclore: a dança de São Gonçalo num povoado bahiano (1958)
 Мессианизм в Бразилии и в мире/ O messianismo no Brasil e no Mundo (1965)
 Bairros rurais paulistas: estudo sociológico (1967)
 Реформа и революция в традиционных обществах/ Réforme et Révolution dans les sociétés traditionnelles (1968)
 Os cangaçeiros: les bandits d’honneur brésiliens (1968)
 Images messianiques du Brésil (1972)
 O campesinato brasileiro (ensaios sobre civilização e grupos rústicos no Brasil) (1973)
 Культура и сельское и городское общество в Бразилии/ Cultura, sociedade rural e sociedade urbana no Brasil (1978)
 История доблестного разбойника/ História do cangaço (1982)
 Бразильский карнавал: жизнь и миф/ Carnaval brasileiro: o vivido e o mito (1992)

Признание 
Премия Жабути по социальным наукам (1966) и др. награды. Член Международной ассоциации франкоязычных социологов (AISLF), первая женщина и представительница Америки (за исключением Канады) в Бюро Ассоциации. Труды переведены на английский, французский, испанский, итальянский и др. языки.

Примечания

Литература 
 Siqueira de Souza Campos M.C. Maria Isaura Pereira de Queiroz: die Soziologin, die Brasilien zu entziffern versucht. Münster: Westfälische Wilhelms-Universität, Lateinamerika-Zentrum, 1999
 Agruras e prazeres de uma pesquisadora: ensaios sobre a sociologia de Maria Isaura Pereira de Queiroz/ Ethel Volfzon Kosminsky, Marcos César Alvarez, eds. Marília: Unesp Marília Publicações, 1999
 Pesquisa em ciências sociais: olhares de Maria Isaura Pereira de Queiroz/ Célia Toledo Lucena a.o., eds. São Paulo: Humanitas; CERU, 2008

Ссылки 
 Биография, библиография

Социологи Бразилии
Выпускники Университета Сан-Паулу
Социологи религии
Социологи семьи
Социология села
Социологи культуры
Социологи по алфавиту
Женщины-социологи
Столетние долгожительницы Бразилии